Rumunjska:
 Pantelimon (Constanţa, Rumunjska), županija Constanţa
 Pantelimon (Ilfov, Rumunjska), županija Ilfov
 Pantelimon (Bukurešt, Rumunjska), kvart u Bukureštu